Дмитриевский сельский округ

Российская Федерация

Адыгея 

 Дмитриевский сельский округ Кошехабльского района (до 2004 года)

Белгородская область 

 Дмитриевский сельский округ Ракитянского района (до 2008 года)
 Дмитриевский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Краснодарский край 

 Дмитриевский сельский округ Кавказского района

Московская область 

 Дмитриевский сельский округ Серебряно-Прудского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Дмитриевский сельский округ Касимовского района
 Дмитриевский сельский округ Сапожковского района

Тульская область 

 Дмитриевский сельский округ Заокского района

Ульяновская область 

 Дмитриевский сельский округ Радищевского района

Ярославская область 

 Дмитриевский сельский округ Даниловского района
 Дмитриевский сельский округ Переславского района

Казахстан 

 Дмитриевский сельский округ Тимирязевского района Северо-Казахстанской области